Trundholm, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Vestsjælland, il comune aveva una popolazione di 11.309 abitanti (2005) e una superficie di 163 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Dragsholm e Nykøbing-Rørvig per dare luogo al riformato comune di Odsherred compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi
Centri abitati della regione della Selandia
Odsherred